Guido Farina – pittore italiano
 Guido Farina – compositore italiano